Foot est un mot anglais signifiant « pied », dans ses différentes acceptions.

Unité 
 Pied (en français), ou foot (en anglais) : unité valant 30,48 centimètres.

Abréviation de football 
Foot est une abréviation pour football (appelé soccer dans les territoires francophones en Amérique du Nord).

Foot peut faire référence à :
 Foot+, chaine de télévision française.
 Baby-foot, jeu de football.
 Foot 2 rue, série d'animation.
 Foot fauteuil, variante de football.
 Tom foot, film suédois de 1974.
 Téléfoot, émission de TF1.
 CFoot, chaine de télévision française.

Patronymes 

 Geoffrey Foot, (1915-2010), chef-monteur de cinéma britannique.
 Michael Foot, (1913-2010), homme politique britannique.
 Michael R. D. Foot, (1919-2012), historien britannique spécialiste des services secrets britanniques de la seconde guerre mondiale, a été l'époux de Philippa Foot.
 Paul Foot, (1936-2004), militant anglais.
 Philippa Foot, née Bosanquet, (1920-2010), philosophe britannique spécialiste d'éthique.

 Parties du nom
 Big Foot, chef indien mort en 1890.
 Crow Foot, chef indien mort en 1890.

Musique 
 Foot in Mouth, album sorti en 1996.
 Foot of the Mountain, album sorti en 2009.

Autres 
 Little Foot, fossile découvert en 1994.
 Jim Foot Key, île de l'archipel des Keys,au large de la Floride.
 8 Foot Sativa, groupe de metal néo-zélandais formé en 1998

Notes